Зона проливов (10 ноября 1918 года — 23 сентября 1923 года) — международная нейтральная зона, включавшая ряд стратегически важных сухопутных и морских пространств в зоне черноморских проливов: проливы Босфор, Дарданеллы, города Константинополь (Стамбул), Чанаккале и др., Мраморное море и всё его побережье, Принцевы острова, а также острова Имброс и Тенедос в северной части Эгейского моря. Международная зона была создана в ходе Балканских войн начала XX века при непосредственном вмешательстве великих держав, в первую очередь Великобритании, Франции и США, которые фактически её и контролировали. Созданию данной зоны способствовал быстрый упадок Османской Турции, султанские круги которой фактически уже превратили страну в полуколонию западных держав. Тем не менее, в глубине Анатолии ширилось и крепло движение народного сопротивления разделу Турции и её окончательного экономического закабаления. Поэтому зона проливов просуществовала менее чем 5 лет, став самым кратковременным проектом подобного масштаба (для сравнения международная зона Танжер в Гибралтарском проливе просуществовала 44 года).

История 
Создание зоны носило отчасти запланированный, отчасти стихийный характер. Планы по воссозданию в зоне проливов независимого православного государства (после падения в 1453 году Константинополя) вынашивало не одно поколение российских государей. Первой великое православное царство задумала восстановить Екатерина Великая. Англия, Австро-Венгрия и Франция хотя и сочувствовали местным христианам, но они всё же не желали укрепления России за счёт постепенно ослабевающей Османской империи, ведя на Балканах постоянную закулисную игру. Несмотря на противодействие, русско-турецкие войны привели в конечном счёте к росту национального самосознания, а вслед за ним и национально-территориальных амбиций у освобождённых балканских народов. Балканские войны начала XX века имели довольно сложный характер, пройдя в целом два основных этапа. На первом этапе христианские державы быстро и успешно объединили усилия для раздела пока ещё обширных западно-турецких владений, населённых преимущественно одноимёнными национальными меньшинствами. Проблемы начались уже в Македонии и Румелии, где значительную, а во Фракии — большую, часть местного населения составляли турки или же отуреченные мусульмане, которые начали оказывать сопротивление. По мере сокращения османских владений и роста мусульманского сопротивления на Балканах, бывшие христианские союзники начали воевать друг с другом за передел уже захваченных земель.

Географически наиболее конфликтным стало греко-болгарское приграничье. Болгария стремилась аннексировать Адрианополь (Эдирне), который был фактически ключом к Константинополю, а также пробиться к Эгейскому морю. Греция желала скорейшей аннексии самого Константинополя, важнейшего средневекового греческого центра, в рамках Великой идеи Венизелоса и планов энозиса всех греческих земель.

Формирование 
Ситуация во Фракии накалилась до предела, на Балканах началась война всех против всех. В любой момент могла начаться этническая резня в смешанных этноязыковых регионах. В самом Стамбуле мусульмане составляли только около 55 % населения города, в Эдирне — не более 40 %. Западные державы боялись так просто уступать зону проливов новым балканским государствам, боясь их внезапного усиления, выдвижения неожиданных условий или их резкого сдвига в сторону коммунистической России. По инициативе Великобритании зона проливов была оккупирована союзными войсками 10 ноября 1918 года. Севрский мирный договор от 10 августа 1920 года закрепил уже фактически произошедшую «интернационализацию» зоны проливов, а также провёл фактический раздел османских земель на несколько колониальных «зон влияния». Часть турецких земель, населённых этническими меньшинствами, передавалась соответствующим соседним государствам (Греции, Армении), а часть должна была составить независимый Курдистан. Своими очертаниями зона проливов несколько напоминала существовавшую в XIII веке Латинскую империю, возникшую на руинах Византии. С запада к ней вплотную подошли греческие владения, которых от Мраморного моря и их заветной цели — Константинополя отделяла лишь узкая полоса земли шириной в 15-20 км.

Развитие ситуации 
Западная граница зоны проливов проходила по линии Мидия-Энос. Греки искренне надеялись, что созданная Зона проливов станет лишь переходным, подготовительным этапом к греческой аннексии Константинополя, а потому приложили все усилия чтобы эффективно оккупировать все прилегающие к ней территории с целью взять зону в кольцо. К тому же создание зоны рассматривалось ими как своего рода возвращение Константинополя в руки христианских держав. Великие державы по-разному относились к происходящему. Франция поддерживала греческое наступление. Италия рассматривала Грецию как своего главного конкурента. Великобритания, определявшая «погоду» в Зоне проливов, побаивалась греческих амбиций, потому что ранее (в 1878 году) она сама оккупировала остров Кипр, населённый в основном греками. В британских политических кругах распространилась поговорка «Проще договориться с тысячей турок, чем иметь дело с одним упрямым греком». Боясь аннексии Кипра Грецией, британцы вступили в альянс с турецким меньшинством (18 %) острова. США в целом относились к действиям греческих властей нейтрально, поскольку в стране начало формироваться сильное греко-армянское лобби диаспоры.

Ликвидация 
Столица Османской Турции по договору оставалась в Стамбуле, однако реальную власть султан утратил. Воспользовавшись нейтрализацией султанской Турции, греческие войска начали продвижение из своего воссозданного при поддержке стран Запада анатолийского анклава в Ионии с центром в Измире вглубь Малой Азии с целью полностью подчинить остатки Османской империи, пока это не сделала Италия, которой и должна была достаться Южная Анатолия. Однако, напоровшись на новое мощное кемалистское движение национального сопротивления, греческие войска были отброшены и потерпели сокрушительное поражение. Лозаннский мирный договор 1923 года отменил условия Севрского договора, в результате чего Зона проливов и другие территориальные уступки были аннулированы. Зона проливов была ликвидирована, а вместе с ней лишились поддержки и местные христиане. Несмотря на то что Лозаннский договор закрепил права христианского населения Стамбула не покидать родной город, республиканская Турция его игнорировала. Практически все христиане покинули город после погромов 1955 года.

Ссылки 

Появились в 1918 году
Международные зоны
Черноморские проливы